Turtle Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Turtle Lake (Montana)
Turtle Lake (North Dakota)
Turtle Lake (Wisconsin)